Sahaidatschnyj bezeichnet:
 Petro Konaschewytsch-Sahaidatschnyj (1570–1622), ukrainischer Militärführer, Politiker und Ataman der Saporoger Kosaken
 Hetman Sahaidatschnyj (Fregatte), das Flaggschiff der ukrainischen Marine